Svep kan avse:

Svep – inom vävnadskonsten, se Varpfläta
 Selektivt svep – en fördelaktig mutation sprids i en population på grund av positiv selektion och blir fixerad
 Sveps –en ungdomsverkstad i Helsingfors, se Svenska produktionsskolan (Sveps)
Svep Design Center AB i Lund, se Sveps hemsida

Se även
Svepning